GOZ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Gorna Orjahovica (Bulgaria)
 goz – codice ISO 639-3 della lingua gozarkhani